North Middletown (Kentucky)
North Middletown (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos